Těleso může být:

 těleso – předmět zkoumání fyziky – nejdůležitější vlastností je jeho hmotnost
 tuhé těleso
 absolutně černé těleso
 těleso (algebra) – algebraická struktura
 algebraicky uzavřené těleso
 číselné těleso – libovolné nadtěleso konečného stupně k tělesu racionálních čísel
 dvouprvkové těleso
 konečné těleso, Galoisovo těleso – těleso s konečným počtem prvků
 kvadratické těleso
 podílové těleso 
 rozkladové těleso
 těleso (geometrie) – útvar v geometrii, jeho měření a vlastnosti
 archimédovské těleso
 platónské těleso
 čtyřrozměrná platónská tělesa
 polopravidelný mnohostěn jako polopravidelné těleso
 rotační těleso
 špičaté těleso
 těleso pozemní dopravní komunikace – systém zářezů a násypů
 hudební těleso
 kosmické těleso
 planetární těleso
 terestrické těleso – terestrická planeta
 transneptunické těleso
 umělé kosmické těleso
 topné těleso
 vztlakové těleso
 kalózní těleso, mozkový trámec, vazník, lat. corpus callosum – shluk nervových vláken spojující obě mozkové hemisféry
 topořivé těleso, lat. corpus spongiosum, corpus cavernosum – vazivový útvar

Související články 
 tělísko

Externí odkazy